Tormé est un patronyme porté notamment par : 

 Mel Tormé (1925-1999), chanteur, acteur, compositeur et producteur américain ;
 Tracy Tormé (né en 1959), scénariste américain et producteur de films et de série télévisée.